Antonio Caldara (1670-1736), chanteur, violoncelliste et compositeur italien de musique baroque 
 Domenico Caldara (1814-1897), peintre et enseignant italien
 Mattia Caldara (1994-), footballeur international italien